USS Huntington je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Huntington (CA-5) 
 USS Huntington (CL-77) 
 USS Huntington (CL-107)

Huntington